La ligne 4 du métro de Wuhan est une ligne du métro de Wuhan, en Chine, inaugurée en 2013 comptant 37 stations pour une longueur totale de . Elle relie les terminus Bailin à l'ouest et Wuhan Huochezhan, la gare de Wuhan des trains à grande vitesse de la ligne Wuhan-Canton, à l'est.

Histoire

Chronologie 
  : Wuhan Huochezhan et Wuchang Huochezhan ;
  : Wuchang Huochezhan et Huangjinkou ;
  : Huangjinkou et Bailin.

Travaux

Tracé et stations 
La ligne dessert 37 stations sur  d'ouest en est en passant sous le fleuve Yangtsé. Elle est en correspondance avec les lignes 2, 3, 6, 7 et 8 du métro de Wuhan. Elle relie entre autres deux importantes gares, les gares de Wuhan (Wuhan Huochezhan) qui est la gare des trains à grande vitesse de la ligne Wuhan-Canton et celle de Wuchang (Wuchang Huochezhan). Elle dessert également la gare de Hanyang. Elle sera prochainement en correspondance avec les lignes 5, 10, 12 et 19.

Liste des stations

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Wuhan
 Tramway de Wuhan

Liens externes 
 .